ILC est un sigle qui peut faire référence à :
 International Linear Collider ;
 International Lutheran Council (en français, Concile luthérien international) ;
 interface en ligne de commande ;
 innate lymphoid cell (en français, cellule lymphoïde innée), en immunologie.